Порожненский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Порожнее.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1365 человек, в том числе 656 мужчин и 709 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1342 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Артамоново,
 село Баталово,
 село Порожнее.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района